Owain ap Hywel ap Rhys, koning van Glywysing (886?-930)
 Owain ap Hywel Dda, koning van Deheubarth (ca. 950-988)